Ruta Moapka, prabaka kralja Davida
Ruta (knjiga), starozavjetna biblijska knjiga o Ruti Moapki
Ruta Tannenbaum, roman Miljenka Jergovića
Ruta (pomorstvo), smjer plovidbe
Ruta (biljni rod), biljni rod iz porodice rutovki
Ruta (trasa), npr. određeni put između točaka A i B, smjer i odabir puta između dvaju točaka, zadane koordinate puta itd.

Naselje u Sloveniji
 Ruta (Lovrenc na Pohorju, Slovenija), naselje u općini Lovrenc na Pohorju